|-
| 67501 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67502 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67503 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67504 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67505 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67506 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67507 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67508 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67509 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67510 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67511 - || || 4 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67512 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67513 - || || 5 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 67514 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67515 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67516 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67517 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67518 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67519 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67520 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67521 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67522 - || || 9 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67523 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67524 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67525 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67526 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67527 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67528 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67529 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67530 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67531 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67532 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67533 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67534 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67535 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67536 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67537 - || || 18 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67538 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67539 - || || 22 de setembre, 2000 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 67540 - || || 24 de setembre, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 67541 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67542 - || || 22 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67543 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67544 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67545 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67546 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67547 - || || 26 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 67548 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67549 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67550 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67551 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67552 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67553 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67554 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67555 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67556 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67557 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67558 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67559 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67560 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67561 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67562 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67563 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67564 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67565 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67566 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67567 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67568 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67569 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67570 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67571 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67572 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67573 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67574 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67575 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67576 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67577 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67578 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67579 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67580 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67581 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67582 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67583 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67584 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67585 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67586 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67587 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67588 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67589 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67590 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67591 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67592 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67593 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67594 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67595 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67596 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67597 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67598 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67599 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67600 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7